Viscome bezeichnet:

 George R. Viscome (* 1956), US-amerikanischer Astronom
 (6183) Viscome, Asteroid